millier est un nom commun évoquant le nombre 1000, qui peut désigner :

Unités de poids 
Le millier a valu 10 quintaux ou . Il représentait le poids de  d'eau pure à .
Sous l’Ancien Régime, le millier valait 3,5 charges, équivalant à .

Quantité et numérotation 
Un ensemble comportant, précisément ou approximativement selon le contexte,  (mille) éléments est nommé un millier.

Le Bureau International des Poids et Mesures réaffirme dans la résolution 10 de sa  (2003) que « Pour faciliter la lecture, les nombres peuvent être partagés en tranches de trois chiffres ; ces tranches ne sont jamais séparées par des points, ni par des virgules. »

Patronyme

 Patrick Millier (1939-), général français.

Notes

Références 
 

Unité de masse
Unité de mesure ancienne française